Израильская Премьер-лига 2006/2007 — 55-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 26 августа 2006 года и закончился 27 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Израильской футбольной ассоциации 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

2006/2007
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 2006 году
Спорт в Израиле в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007